Aleksej Jemelin kan syfta på:
Aleksej Jemelin (friidrottare), sovjetisk friidrottare.
Aleksej Jemelin (ishockeyspelare), rysk ishockeyspelare.